

Тягунська сільська рада — сільське поселення, Зоринський район, Алтайський край
 Тягунська сільська рада — сільське поселення, Китмановський район, Алтайський край

Тягунська сільська рада — колишня сільська рада, Іллінецький район, Вінницька область